«Карлотта» () — Австралийский телефильм, снятый в 2013 году для телеканала ABCTV Australia. Премьера телефильма состоялась 19 июня 2014 года.

История создания 
В 2011 году было объявлено, что компания FremantleMedia Australia приобрела права на телефильм, основанный на жизни Ричарда Байрона, который сделал операцию по смене пола и стал Кэрол Спенсер, известной под псевдонимом «Карлотта». Кэрол Спенсер выступила консультантом по съемкам телефильма. Первоначально роль Карлотты досталась Шейну Джонсу, но в 2012 году стало известно, что Джессика Маре исполнит роль Карлотты. В 2013 году компания Story Ark Productions начала производство телефильма, а компания FremantleMedia Australia отказалась от производства биографической драмы.

Премьера телефильма состоялась 19 июня 2014 года на Австралийском телеканале ABCTV Australia. Телефильм вошел в десятку лучших ночных шоу и собрал у экранов 811 тысяч зрителей. Также фильм вышел на DVD.

Сюжет 
Фильм повествует о нелегкой жизни простого парня из рабочего класса Ричарда Байрона, который меняет пол и становится Кэрол Спенсер, более известной под сценическим псевдонимом «Карлотта», звездой ночного Сиднея. С детства он отличался от других мальчиков, любил наряжаться в мамину одежду, украшения и делать макияж. В 16 лет он решает покинуть родительский дом, встретив Дэнни и Кристофера, которые разделяли его увлечения. Вскоре они познакомили Ричарда с миром кабаре-шоу и стали свидетелями рождения Карлотты и Кэрол Спенсер.

В ролях

Ссылки

Примечания 

Телефильмы Австралии
Фильмы Австралии 2014 года